

W Polsce 
 Grabowa – część wsi Sawin w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Grabowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Grabowa – część wsi Góry w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Grabowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów 
 Grabowa – część wsi Nowa Wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Grabowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów 
 Grabowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów 
 Grabowa – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Grabowa – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów 
 Grabowa – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy 
 Grabowa – część wsi Święta Katarzyna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Grabowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice 
 Grabowa – część wsi Strzałków w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Grabowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał

 Grabowa – gromada
 Grabowa (907 m n.p.m.) – grzbiet górski w Beskidzie Śląskim, położony w woj. śląskim, na granicy powiatu cieszyńskiego i bielskiego
 Grabowa (402,5 m n.p.m.) – góra na Pogórzu Kaczawskim, położona w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice
 Grabowa – rzeka, dopływ Wieprzy
 Grabowa – potok, dopływ Leśnicy

Miejscowości na Ukrainie 
 Grabowa – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Grabowa – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim

Zobacz też 
 Grabowa Góra
 Grabów

Linki zewnętrzne